Na Li era la detentrice del titolo e si è confermata battendo la connazionale Peng Shuai in finale per 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Li Na (campionessa)
 Sara Errani (secondo turno)
 Klára Zakopalová (secondo turno)
 Bojana Jovanovski (primo turno)

  Peng Shuai (finale)
  Zhang Shuai (primo turno)
  Zheng Jie (secondo turno)
  Annika Beck (semifinale)

Qualificate 

  Anna-Lena Friedsam (secondo turno)
  Viktorija Golubic (secondo turno)

  Ljudmyla Kičenok (primo turno)
  Risa Ozaki (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Shenzhen Open 2014
WTA Tour 2014